Te Dejé es un EP mini álbum del actor y músico de rock argentino Piru Sáez que consta de tres canciones, fue lanzado en 2003 bajo el sello Cris Morena Group y Sony Music.

Detalles 
El EP posé tres canciones incluyendo el sencillo ''No Soy Así'' interpretado por la actriz y cantante Victoria Mourette que fueron grabados y publicados en el 2003 durante el rodaje y emisión de la segunda temporada de Rebelde Way y del Tour Tiempo en Israel con Erreway, las tres canciones están incluidas en Erreway en Concierto (2006), los sencillos ''Nada Que Hablar'' y ''Te Dejé'' fueron incluidos en el álbum ''Remixes +  Inéditos'' (2020).

Lista de Temas 

 Te Dejé
 Nada Que Hablar
 No Soy Así (Interpretado por Victoria Mourette)

Véase También 

 Sweet Baby
 Dónde Estas Princesa

Referencias 

EP de 2003
EP grabados en Israel